Фёдор Павлович Алексеевич (, п. Озерный, Житковичский район — 16 июня 2022) — шлифовщик 11-го Государственного подшипникового завода, гор. Минск, Белорусская ССР. Герой Социалистического Труда (1960).

Окончил Белорусский институт народного хозяйства имени Куйбышева в 1970 году. С 1956 года — на 11-м Государственном подшипниковом заводе в г. Минске: станочник, шлифовщик-оператор, с 1962 года — заместитель председателя завкома профсоюза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1960 года за переход на самообслуживание станков, за звание бригад и ударников коммунистического труда был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Фёдор Павлович Алексеевич скончался 16 июня 2022 года .

Примечания

Литература 
 Д. Крымов, Успеть за днём, бегущим в завтра // Труд, талант, доблесть.: В 2-х ч. Ч. 1/[Сост. Е. Э. Павлюць, Б. И. Сушкевич, В. В. Шарпило].— Мн.: Беларусь, 1981.— 414 с., ил., стр. 22 — 24

Герои Социалистического Труда